Kubai amatőr ökölvívók listája

Andrés Aldama
Lorenzo Aragon Armenteros
Roberto Balado
Yan Barthelemí
Joel Casamayor
Yudel Johnson Cedeno
Emilio Correa
Alfredo Duvergel
Angel Espinosa
Yuriorkis Gamboa
Ramón Garbey
Rolando Garbey
José Gómez
Jorge Gutiérrez
Ariel Hernández
Jorge Hernández
Juan Hernández Sierra
Yoan Pablo Hernández
Ángel Herrera
Adolfo Horta
Mario Kindelán
Erislandi Lara
Juan Carlos Lemus
Diógenes Luna
Rogelio Marcelo
Armando Martínez
Arnaldo Mesa
Michel Lopez Nuñez
Guillermo Rigondeaux
Maikro Romero
Pablo Romero
Félix Savón
Odlanier Solís
Sixto Soria
Teófilo Stevenson
Yordenis Ugas
Héctor Vinent

 
Ökölvívólisták